Die Slovenska Nogometna Liga 1995/96, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die fünfte Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 30. Juli 1995 und endete am 8. Juni 1996. Titelverteidiger war NK Olimpija Ljubljana. Meister wurde zum ersten Mal ND HIT Gorica.

Modus 
Die Liga wurde auf zehn Vereine reduziert. Diese spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele pro Saison. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 1996/97.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 1996/97.

|}

Torschützen

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995/96